Il doppio del Campionati Internazionali di Sicilia 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Tomás Carbonell e Martín García erano i detentori del titolo, ma solo Carbonell ha partecipato in coppia con Daniel Orsanic.

Carbonell e Orsanic hanno battuto in finale 6–2, 2–6, 6–2 Enzo Artoni e Emilio Benfele Álvarez.

Teste di serie
 Tomás Carbonell /  Daniel Orsanic (campioni)
 Pablo Albano /  Marc-Kevin Goellner (quarti di finale)
 Joan Balcells /  Albert Portas (quarti di finale)
 Mariano Hood /  Sebastián Prieto (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Campionati Internazionali di Sicilia 2001
ATP Tour 2001